Fagerholm är ett svenskt efternamn, som främst förekommer i Finland. Enligt uppgifter från 2013 var det 715 personer i Finland och 277 personer i Sverige med detta namn. Tillsammans blir detta 992 personer.

Fagerholm kan beteckna finländska regeringar ledda av Karl-Axel Fagerholm.

Personer med efternamnet Fagerholm
 Ardis Fagerholm (född 1971), svensk sångare 
 Erik Fagerholm (1883–1944), svensk geodet
 Karl-August Fagerholm (1901–1984), finländsk socialdemokratisk politiker, statsminister
 Maarit Fagerholm (född 1957), svensk dartspelare
 Matti Fagerholm (född 1962), finländsk musiker, känd som Michael Monroe
 Mikael Fagerholm (född 1964), finländsk operasångare, tenor 
 Monika Fagerholm (född 1961), finländsk författare
 Per-Hjalmar Fagerholm (1914–1971), svensk ombudsman och politiker

Geografi
 Fagerholm, Abborrsjön och Johannesdal – småort på Ingarö i Värmdö kommun i Sverige
 Fagerholm (holme) – en holme i Nagu i Åbolands skärgård i Finland

Republiken Finlands regeringar
 Regeringen Fagerholm I, 1948–1950
 Regeringen Fagerholm II, 1956–1957
 Regeringen Fagerholm III, 1958–1959

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland